Denumirea franceză Marigot este dată mai multor locuri din Caraibe:

Marigot, Dominica, un sat în Dominica
Marigot, Sfântul Martin, cea mai mare localitate din partea franceză a Insulei Sfântul Martin
Marigot, Saint Barthélemy, un sat în Saint Barthélemy
Golful Marigot, Sfânta Lucia
Le Marigot, un canton din Martinica
Marigot, Sud-Est din Haiti